Chiquimula kan syfta på:

Guatemala 

 Departamento de Chiquimula, departement, 
 Municipio de Chiquimula, kommun, 
 Chiquimula (departementshuvudort i Guatemala), Departamento de Chiquimula, Municipio de Chiquimula,